Hard to be friends (album), lp van The Cats uit 1975
Hard to be friends (lied), single van The Cats uit 1975